В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Кеммі Макгрегор і Катрін Суїр виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Фендік і Мередіт Макґрат 6–3, 7–6(3).

Сіяні пари 

 Яюк Басукі /  Міягі Нана (1-ше коло)
 Каріна Габшудова /  Клаудія Порвік (півфінал)

 Мішелл Джаггерд-Лай /  Ніколь Брандтке (1-ше коло)
 Джо-Анн Фолл /  Angie Woolcock (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open